Мадхусу́дана Сарасва́ти (; ок. 1540—1640) — индийский философ школы адвайта.

Биография 

Родился в Бенгалии. Родители дали ему имя Камаланаяна. Сначала он занимался изучением философской традиции навья-ньяя, но позднее принял санньяс в традиции адвайта, и, с целью изучения философии этой школы, поселился в Варанаси. Могольский император Акбар оказывал ему покровительство, а одним из его друзей был поэт Тулсидас. Мадхусудана организовал ряд религиозных съездов, в которых приняли участия как индуистские садху, так и мусульманские муллы.

Мадхусудана был автором ряда книг, в которых он изложил философию адвайта-веданты. Наиболее объёмным и уважаемым трудом Мадхусуданы Сарасвати является «Адвайта-сиддхи», в котором он ведёт полемику с философией двайты, изложенной в работе Вьясатиртхи «Ньяямрита». Мадхусудана также написал, по крайней мере, девять других работ, пять из которых представляют собой комментарии на «Бхагавад-гиту», «Шримад-Бхагаватам» и другие тексты индуизма.

Литература 
 Многообразие путей познания (Прастхана-бхеда). Пер. с санскр. и комм. В. К. Шохина. Мадхусудана Сарасвати // Вопросы философии. 2010. № 5. С. 143—154.
 Радхакришнан С. Индийская философия. / Пер. с англ. Т. 1—2. М., 1956—1957. Т.2. 

 
  «Madhusūdana Sarasvatī» //  [ed.]. A Companion to the Philosophers. Oxford: , 2001. ISBN 0-631-22967-1)

Индуистские богословы